Крамеров — фамилия. Известные носители:

 Крамеров, Александр Яковлевич (1927—2002) — профессор, доктор технических наук, специалист в области атомной энергетики.
 Крамеров, Дмитрий Александрович (род. 1951) — молекулярный биолог, лауреат премии имени А. А. Баева (2010).